Grad u Danskoj:
 Fredensborg, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Fredensborg (općina), općina u regiji Hovedstaden